Wąbrzeźno – miasto w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie wąbrzeskim
 Wąbrzeźno – dawna gmina wiejska w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie wąbrzeskim
 Wąbrzeźno – stacja kolejowa w Wąbrzeźnie, w województwie kujawsko-pomorskim
 Wąbrzeźno – dawna gromada w powiecie wąbrzeskim w województwie bydgoskim

Zobacz też 
 Dekanat Wąbrzeźno
 Wąbrzeźno Miasto